Operațiunea Spălării Mașinii (Portugheză: Operação Lava Jato) a fost o investigație criminală condusă de Poliția Federală a Braziliei, începută în Martie 2014, în orașul Curitiba. Aceasta a rezultat în peste o mie de dosare penale date sub pretexte variate. Acest lucru a inclus membrii de conducere a companiei de stat a Braziliei de petrol, Petrobras, membrii din partidele politice a Braziliei, aleși în Camera Deputaților și Senatul Federal al Braziliei, guvernatori ai statelor Braziliei și afaceriști din cele mai mari firme braziliene. Poliția braziliană a considerat această anchetă cel mai mare scandal de corupție din țară și unul din cele mai mari din lume.

Nouă foști președinți a unor țări din America Latină (Brazilia, El Salvador, Columbia, Ecuador, Peru) au fost anchetați ca rezultat al operațiunii. Fostul președinte al Peru, Alan García [en], s-a sinucis ca rezultat al anchetei. Nu doar atât, această anchetă a rezultat în decoperirea a Panama Papers de la firma de asigurări din Panama Mossack Fonseca [en], care au dezvăluit la unii din cei mai bogați oameni ai lumii implicarea lor în corupție, spălarea banilor și evaziune fiscală.  

Operațiunea a fost criticată pentru numărul mare de arestări temporare pe baza a evidenței puține. După 7 ani, poliția Braziliei a pus capăt anchetei în 2021, iar fostul președinte care a fost arestat, Luiz Inácio Lula da Silva, a fost eliberat din închisoare, a candidat la președinția Braziliei în 2022 și a câștigat un nou mandat.

Surse 
-Wikipedia în limba engleză

-The Conversation

-Euronews

-France 24

Referințe